Deux navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Hawaii d'après l'État de Hawaii :

 l', un croiseur de bataille de classe Alaska dont la construction est arrêtée après la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de  en service depuis 2007.

Hawaii